Ел Пичон има више значења:

 Ел Пичон (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Пичон (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику